Pagliacci – plurale di pagliaccio

Musica
 Pagliacci – opera lirica di Ruggero Leoncavallo (1892)

Cinema
 Pagliacci – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur Maude
 Pagliacci – film del 1936 diretto da Karl Grune 
 Pagliacci – film-opera del 1948 diretto da Mario Costa
 Pagliacci – film-opera del 1982 diretto da Franco Zeffirelli

Pagine correlate 
 I pagliacci